Emil Nielsen (muzikant), Noors zanger en dirigent
Emil Nielsen (voetballer), Noors voetballer
Emil Nielsen (boogschutter), Zweeds boogschutter